Никола́й Са́харов: Сахаров, Николай Александрович (1954—1979) — советский серийный убийца, ставший фигурантом самого громкого судебного процесса в Вологде.
 
 Сахаров, Николай Николаевич (1854—1936) — протопресвитер.
 Сахаров, Николай Павлович (1893—1951) — генерал-майор, деятель Белого движения в Сибири.
 Сахаров, Николай Юрьевич (род. 1959) — российский актёр театра и кино.